Rouxinol - um pássaro
O Rouxinol - o título em português de uma ópera em três atos de Igor Stravinsky
Os Rouxinóis - escola de samba brasileira de Uruguaiana

Pessoas
Rouxinol do Rinaré - cordelista brasileiro
Desambiguação